Серге́й Павле́нко:
 Павленко, Сергей Алексеевич (род. 1953) — художник-портретист.
 Павленко, Сергей Анатольевич (род. 1969) — российский кинооператор.
 Павленко, Сергей Васильевич (1952—2012) — советский и российский композитор.
 Павленко, Сергей Григорьевич (род. 1956) — украинский депутат Верховной Рады Украины III созыва.
 Павленко, Сергей Михайлович (род. 1951) — советский футболист.
 Павленко, Сергей Олегович (род. 1955) — украинский историк и публицист.
 Павленко, Сергей Сергеевич (1952—2009) — советский и российский невропатолог.
 Павленко, Сергей Юрьевич (род. 1958) — российский руководитель Росфиннадзора.